Седмото издание на Купата на панаирните градове се провежда през сезон 1964/65 г. За първи път трофеят е спечелен от източноевропейски отбор и за втори път купата не отива в Испания.

Първи кръг

Трета среща

Втори кръг

Трета среща

Трети кръг

Трета среща 

1 Страсбург печели след хвърляне на монета.

Четвъртфинал

Трета среща

Полуфинал

Трета среща

Финал

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1964/65
 Купа на носителите на купи 1964/65

Външни препратки 
 Детайли на срещите в rsssf.com

Купа на панаирните градове